Montol peut désigner :
 les Montol, un peuple du Nigeria
 le montol, leur langue